Сједињене Америчке Државе су учествовале на 1. Светском првенству на отвореном 1983. одржаном у Хелсинкију, Финска, од 7. до 14. августа. Представљао их је 101 атлетичар (66 мушкараца и 35 жена) који су се такмичили у свакој од 41 дисциплине (24 мушке и 17 женских) које су биле на програму.

На овом првенству Сједињене Америчке Државе су по  броју освојених медаља заузеле 2. место са 24 освојене медаље (8 златних, 9 сребрних и 7 бронзаних)..(Поред освојених медаља, такмичари САД су оборили један светски рекорд, 1 национални рекорд и 13 рекорда светских првенстава и 9 личних рекорда. У табели успешност према броју такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) САД су са 43 учесника у финалу освојиле 1. место са 225 бодова.

Учесници 

{|class=wikitable style="font-size:90%"
|-
!Бр.
!Дисциплина
!Мушкарци
!Жене
!Укупно
|-
|16.
|align="left" |Маратон
|align="left" | Роб Там,Бенџи Дурден,  Ен Мендоза
|align="left" | Меријен Дикерсон,Деби Ајд,  Џули Браун 
| 6. 
|-
|17.
|align="left" | 20 км ходање
|align="left" | Џим Хајринг,Тим Луис,  Марко Евонјук 
|align="left" |   —
| 3
|-
|18.
|align="left" | 50 км ходање
|align="left" | Меријен Дикерсон,Деби Ајд,  Марко Evoniuk 
|align="left" | —
| 3
|-
|19.
|Скок увис
|align="left" | Тајк Пикок,Двајт Стонс,  Лео Вилијамс 
|align="left" |Луиз Ритер,Колин Сомер
| 5 
|-
| 20.
|Скок мотком
|align="left" |Џеф Бугингем,Били Олсон,  Мајк Тали 
| 
| 3
|-
| 21.
|Скок удаљ
|align="left" | Карл Луис***,Џејсон Грајмс,  Мајкл Конли 
|align="left" | Карол Луис,Гвен Лауд,  Џеки Џојнер* 
| 5  (6)
|-
|22. 
|Троскок
|align="left" |Вили Бенк,Мајкл Конли,  Ал Џојнер 
|align="left" |
|3
|-
|23.
| Бацање кугле
|align="left" | Дејв Лаут,Мајкл Лејман,  Кевин Акинс
|align="left" | Лорна Грифин
| 4
|-
|24.
| Бацање диска
|align="left" |Арт Бернс,Мак Вилкинс,  Џон Пауел 
|align="left" | Карол Кејди
| 4
|-
|25.
| Бацање кладива
|align="left" | Дејв Мекензи,Ед Берк,  Џон Макардл 
|align="left" |              —
| 3
|-
|26.
| Бацање копља
|align="left" | Том Петраноф,Боб Роги,,  Род Евелико 
|align="left" |  Карин Смит
| 4
|-
|27.
| Седмобој
|align="left" |            —
|align="left" |Марлен Хармон,Џејн Фредерик,  Џеки Џојнер** 
| 2 (3)
|-
|28.
| Десетобој
|align="left" | Џим Крист,  Марк Андерсон
|align="left" |
| 2 

 Такмичари означени звездицама учествовали су у онолико дисциплина колики је највећи број звездица.

Освајачи медаља (24)

Злато (8) 

Мушкарци
 Карл Луис* — 100 м
 Емит Кинг* — 200 м
 Грег Фостер — 110 м препоне 
 Едвин Мозис — 400 м препоне
 Емит Кинг**, Вили Голт, Калвин Смит*, Карл Луис** — 4 х 100 м
 Карл Луис*** — Скок удаљ

 Жене
 Мери Декер* — 1.500 м
 Мери Декер** — 2.000 м

Сребро (9) 

Мушкарци
 Калвин Смит** — 100 м
 Емит Кинг*** —  200 м
 Мајкл Франк —  400 м
 Стив Скот —  1.500 м
 Тајк Пикок — Скок увис
 Џејсон Грајмс — Скок удаљ
 Вили Бенк — Троскок
 Том Петраноф — Бацање копља

 Жене
 Меријен Дикерсон — Маратон

Бронза (7) 

Мушкарци
  Емит Кинг**** —  100 м
  Сундер Ник   —  400 м
  Вили Голт  — 110 м препоне
  Мајкл Конли — Скок удаљ

 Жене
  Дајана Вилијамс —  100 м
  Луиз Ритер — Скок увис
  Карол Луис — Скок удаљ

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Седмобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1983.
 Комплетни резултати на сајту Званични сајт todor66.com/

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 1983.
Сједињене Америчке Државе на Светском првенству у атлетици на отвореном